

Prénom 
Hilmar est un prénom scandinave, à l'origine notamment du patronyme islandais Hilmarsson.

Nom de famille 

 Ernst Hilmar (1938-2016), bibliothécaire, éditeur et musicologue autrichien ;
 Georg Hilmar (1876-?), gymnaste allemand ;
 Hera Hilmar (1988-), actrice islandaise.

Voir aussi

Notes et références